Amerikai Egyesült Államok
 Irby (Virginia)
 Irby (Washington)

 Egyesült Királyság
 Irby (Merseyside), Anglia

Nevek
 Irby, családnév